Deutsche Akademie steht für:
 Deutsche Akademie (1925), eine 1925 gegründete Akademie zur Wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des Deutschtums/Deutsche Akademie
 Deutsche Akademie (Rechtsextreme Organisation), eine 2000 gegründete rechtsextreme Organisation.
 Deutsche Akademie Rom Villa Massimo, Kultureinrichtung der Bundesrepublik Deutschland in Rom